Ро́берт Ха́нсен:
 Ханссен, Роберт (Шивая Субрамуниясвами; 1927—2001) — американский шиваитский гуру, писатель и проповедник.
 Ханссен, Роберт (род. 1944) — сотрудник ФБР, осуждённый за шпионаж в пользу СССР и России.
 Хансен, Роберт Кристиан (1939—2014) — американский серийный убийца.
 Хансен, Роберт Эмиль (он же Эмиль Роберт-Хансен; 1860—1926) — датский виолончелист, композитор и дирижёр.